Gieseck ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Gieseck (* 1975), deutscher Basketballspieler.
 Robin Gieseck (* 1977), deutscher Basketballspieler
Siehe auch:
 Giesecke
 Gieseke